EFQM steht für: 
 die Abkürzung von European Foundation for Quality Management
 Die European Foundation for Quality Management verbreitet das EFQM-Modell, ein europäisches Managementsystem für Qualitätsmanagement.

 
EFQM